«На расстоянии удара» () — американский детектив 1993 года с Сарой Джессикой Паркер и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

Сюжет 

Полицейский Том Харди (Брюс Уиллис), переведённый в отряд речной полиции, начинает вести неофициальное расследование по делу серийного убийцы, убивающего светловолосых молодых женщин и убивший капитана Винса Харди. Его версия о преступнике отличается от той, которой придерживаются власти и коллеги. Он уверен, что маньяк — работник полиции (возможно, из бывших), и только его напарница (Сара Джессика Паркер) поддерживает эту идею.

В ролях 
 Брюс Уиллис — детектив Том Харди
 Сара Джессика Паркер — Джо Кристман
 Деннис Фарина — капитан Ник Детилло
 Том Сайзмор — детектив Дэнни Детилло
 Брайон Джеймс — детектив Эдди Эйлер
 Роберт Пасторелли — детектив Джимми Детилло
 Тимоти Басфилд — Тони Сакко
 Джон Махони — капитан Винс Харди
 Андре Брауэр — Франк Моррис
 Том Аткинс — сержант Фред Харди
 Майк Хордж — капитан Пендерман

Первоначально главную роль планировалось отдать Эду Харрису, затем в качестве кандидатуры рассматривался Роберт Де Ниро и, наконец, роль была отдана Брюсу Уиллису.

Фильмы-боевики США
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США